Паньшинка:

Реки
 Паньшинка (приток Дона)
 Паньшинка (приток Кыртомки)